Die Spielerin – film del 1920 interpretato da Asta Nielsen
Die Spielerin – film del 1927 diretto da Graham Cutts
Die Spielerin – film tv del 1991 diretto da Manfred Grunert
Die Spielerin – film tv del 2005 diretto da Erhard Riedlsperger